Флаг муниципального образования городско́е поселе́ние Богоро́дское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 августа 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2593.

Флаг городского поселения Богородское, разработанный на основе герба городского поселения Богородское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, является официальным символом поселения и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Богородское представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две равные полосы: голубую и красную, поверх которых изображены фигуры герба поселения: бревно в половину длины полотнища (шириной в 1/8 ширины полотнища) с наковальней, и сидящие на бревне медведь и мужик, держащие молотки, все фигуры жёлтые. Вдоль нижнего края голубой и вдоль верхнего края красной полос (на расстоянии 1/20 ширины полотнища от краёв) изображены белые чешуйчато-изогнутые полосы (в 1/6 ширины полотнища каждая)».

Обоснование символики 
Фигуры медведя и мужика, сидящие на бревне и бьющие по очереди молотами по наковальне, повторяют сюжет известной деревянной игрушки «кузнецы», родившийся у мастеров резьбы по дереву — жителей села Богородское. Эта композиция символически отражает старинные художественные промыслы местных жителей села, объединившихся в 1913 году в «Кустарно-игрушечную артель в деревне Богородской». В настоящее время традиции и мастерство бывших артельщиков продолжают коллективы «Богородской фабрики» и «Богородского резчика» — уникальных предприятий по созданию Богородской игрушки.

Посёлок городского типа знаменит не только художественными промыслами, но и своей первой в Российской Федерации гидроаккумулирующей электростанцией, которая позволяет за счёт перепада высот двух водохранилищ вырабатывать электроэнергию. Принцип работы её таков: из одного водоёма в другой, находящийся на 100 метров ниже, сбрасывают воду на радиально-осевые насос-турбины, которые вырабатывают нужную дополнительную электроэнергию. Когда потребление дополнительной электроэнергии уменьшается, воду теми же насос-турбинами перекачивают в верхний водоём.

На флаге эти водохранилища изображены белыми, волнистыми поясами, расположенными на разной высоте.

Синий цвет — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели и чистого неба.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, сотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия, солнечного света и рассвета.

Красный цвет — символ труда, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением человека
Флаги с изображением молота